Deutschland, Deutschland ist der Titel von
 Deutschland, Deutschland, alternativer Titel des Dokumentarfilms Beiderseits der Rollbahn – Teil II aus dem Jahr 1955
 Deutschland, Deutschland (1991), Dokumentarfilm von Peter Fleischmann